Jméno a příjmení Antonín Václavík má více nositelů:

 Antonín Václavík (etnograf) (1891–1959) – český etnograf a folklorista
 Antonín Václavík (politik) (1927–1997) – český literární vědec, děkan FF olomoucké univerzity, československý politik KSČ, poslanec ČNR a FS